

Animali 
 Lincoln – razza di pecore originaria del Lincolnshire

Astronomia 
 3153 Lincoln – asteroide della fascia principale

Automobilismo 
 Lincoln – casa automobilistica statunitense

Aviazione 
 Avro 694 Lincoln – bombardiere britannico

Cinema 
 Lincoln – film del 2012 diretto da Steven Spielberg

Geografia 

 Lincoln – capoluogo del Partido di Lincoln, provincia di Buenos Aires

 Lincoln – città del distretto di Selwyn

 Lincoln – capoluogo del Lincolnshire

 Lincoln – città della contea di Talladega, Alabama
 Lincoln – città della contea di Washington, Arkansas
 Lincoln – città della contea di Placer, California
 Lincoln – città della contea di Burleigh, Dakota del Nord
 Lincoln – census-designated place della contea di Bonneville, Idaho
 Lincoln – capoluogo della contea di Logan, Illinois
 Lincoln – città della contea di Tama, Iowa
 Lincoln – città della contea di Penobscot, Maine
 Lincoln – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Lincoln – villaggio della contea di Alcona, Michigan 
 Lincoln – township della contea di Arenac, Michigan 
 Lincoln – charter township della contea di Berrien, Michigan 
 Lincoln – township della contea di Clare, Michigan 
 Lincoln – township della contea di Huron, Michigan 
 Lincoln – township della contea di Isabella, Michigan 
 Lincoln – township della contea di Midland, Michigan 
 Lincoln – township della contea di Newaygo, Michigan 
 Lincoln – township della contea di Osceola, Michigan 
 Lincoln – città della contea di Benton, Missouri
 Lincoln – census-designated place della contea di Lewis and Clark, Montana
 Lincoln – capitale del Nebraska
 Lincoln – comune della contea di Grafton, New Hampshire
 Lincoln – città della contea di Lincoln, New Mexico
 Lincoln – città della contea di Madison, New York
 Lincoln – borough della contea di Allegheny, Pennsylvania
 Lincoln – township della contea di Bedford, Pennsylvania 
 Lincoln – township della contea di Huntingdon, Pennsylvania 
 Lincoln – township della contea di Somerset, Pennsylvania 
 Lincoln – città della contea di Providence, Rhode Island
 Lincoln – città della contea di Addison, Vermont
 Lincoln – città della contea di Adams, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Bayfield, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Buffalo, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Burnett, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Eau Claire, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Forest, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Kewaunee, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Monroe, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Polk, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Trempealeau, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Vilas, Wisconsin
 Lincoln – città della contea di Wood, Wisconsin

Giocattoli 
 Lincoln Logs – gioco di costruzione creato nel 1916

Letteratura 
 Lincoln – romanzo di Gore Vidal del 1984

Musica 
 Lincoln – album discografico dei They Might Be Giants del 1988

Nobili 
 Conte di Lincoln – titolo nobiliare di pari d'Inghilterra

Nomi 
 Lincoln – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Abbey Lincoln – nome d'arte di Anna Marie Wooldridge, cantante, compositrice e attrice statunitense
 Abraham Lincoln – 16º Presidente degli Stati Uniti d'America
 Abraham Lincoln – nonno di Abraham Lincoln, 16º Presidente degli Stati Uniti d'America
 Andrew Lincoln – nome d'arte di Andrew James Clutterbuck, attore britannico
 Benjamin Lincoln – ufficiale generale e politico statunitense
 Blanche Lincoln – senatrice dell'Arkansas
 Caryl Lincoln – attrice statunitense
 Clifford Lincoln – politico e uomo d'affari canadese
 Elmo Lincoln – nato Otto Elmo Linkenhelt, attore statunitense d'origine tedesca
 Henry Lincoln – nato Henry Soskin, scrittore e attore britannico
 Myrtle Lincoln – nota come Myrtle Stedman col cognome del marito, attrice e cantante statunitense
 Mary Todd Lincoln – moglie di Abraham Lincoln, 16º presidente degli Stati Uniti d'America
 Robert Todd Lincoln – primogenito di Abraham Lincoln, segretario della guerra degli Stati Uniti
 Lincoln (Cássio de Souza Soares) – calciatore brasiliano
 Lincoln (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) – calciatore brasiliano

Sport 
 Lincoln City Football Club – società calcistica inglese con sede nella città di Lincoln
 Lincoln Red Imps Football Club – società calcistica con sede in Gibilterra

Storia di famiglia 
 Lincoln – famiglia statunitense

Televisione 
 Lincoln Loud – personaggio immaginario della serie animata A casa dei Loud
 Lincoln – miniserie televisiva statunitense trasmessa dal 1974 al 1976
 Lincoln – miniserie del 1988 diretta da Lamont Johnson
 Lincoln – film per la televisione del 1992 diretto da Peter W. Kunhardt